Фучжоу (福州市)) — місто в Китаї, столиця провінції Фуцзянь.
 Фучжоу (Цзянсі) (抚州市) — муніципалітет в Китаї.

 Фучжоу — фільм Михайла Іллєнка 1993 року; повна назва — «Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди».